Сыалах:
 Сыалах (озеро) — озеро в Якутии, Кобяйский улус, в 90 км от Жиганска
 Сыалах (река) — река в Усть–Янском районе Якутии